Basilica di San Michele – basilica di Bordeaux, Francia
Basilica di San Michele Vetere – chiesa cattolica di Cremona, Lombardia
Basilica di San Michele – chiesa cattolica di Oleggio, Piemonte
Basilica di San Michele Maggiore – chiesa cattolica di Pavia, Lombardia

Pagine correlate 

 Basilica di San Michele Arcangelo
 Chiesa di San Michele